Die Friedenskirche ist eine evangelisch-lutherische Kirche im Stadtteil Zoo in Hannover.

Geschichte 
Die Friedenskirche an der Schackstraße wurde 1927 als Saalkirche erbaut. Im Winkel zum Gottesdienstsaal sind Gemeinderäume und Dienstwohnungen für den Pastor und den Küster angelegt. Bei einem der Luftangriffe auf Hannover im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche schwer beschädigt und nach dem Wiederaufbau im April 1949 erneut geweiht. An der Fassade ist eine 1938 gestiftete Darstellung des Heiligen Georg. Eine Familie stiftete 1949 in Gedenken an ihren im Krieg gefallenen Sohn den Verkündigungsengel “Friede den Menschen auf Erden”, der sich im Fenster über dem Altar befindet.

Orgel 
Die Orgel aus dem Jahr 1953 kam von der Firma Hammer in Hannover. Das Schleifladen-Instrument hat 13 Pfeifenregister auf zwei Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen der Pfeifenorgel sind mechanisch.

1997 wurde die Orgel generalüberholt und um 31 digitale Register erweitert. Die Spiel- und Registertrakturen der Digitalorgel sind elektrisch.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P (jeweils für die Pfeifenorgel, als auch für die Digitalorgel)

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmale in Hannover-Zoo

Literatur 
 Wolfgang Puschmann: Friedenskirche. In: Wolfgang Puschmann (Hrsg.): Hannovers Kirchen. 140 Kirchen in Stadt und Umland.  Ludwig-Harm-Haus, Hermannsburg 2005, ISBN 3-937301-35-6.

Weblinks 
 Friedenskirche Hannover

Einzelnachweise 

Kirchengebäude in Hannover
Kirchengebäude des Stadtkirchenverbandes Hannover
Baudenkmal in Hannover
Hannover, Friedenskirche
Hannover
Erbaut in den 1930er Jahren
Zoo (Hannover)
Hannover, Friedenskirche
Bauwerk der Moderne in Hannover
Hannover, Friedenskirche